CiNii () — сервис обслуживания библиографической базы данных для материалов в японских академических библиотеках, с особым упором на японские и английские работы, опубликованные в Японии. База данных была создана в апреле 2005 года и поддерживается . Сервис выполняет поиск в базах данных самого НИИ (Электронная библиотека обслуживания (NII-ELS) и База данных цитирования для японских изданий (CJP)), а также базах данных, предоставленных Национальной парламентской библиотекой Японии, институциональными хранилищами и другими организациями.

База данных содержит более 17 миллионов статей из более 7000 публикаций. Типично за месяц (2012) в базу данных поступает 30 миллионов запросов с 2,2 миллионами уникальных посетителей, и она является крупнейшей и наиболее полной базой данных своего рода в Японии. Хотя база данных является многопрофильной, наибольшая часть запросов, которую она получает, находится в области гуманитарных и социальных наук, возможно, потому что CiNii является единственной базой данных, которая охватывает японские научные работы в этой отрасли (в отличие от естественных, формальных и медицинских наук, которые пользуются преимуществами других баз данных).

Идентификаторы баз данных 
В базе данных присваивается уникальный идентификатор, «NII Article ID» (NAID), к каждому из записей журнальных статей. Другой идентификатор, «NII Citation ID» (NCID or 書誌ID) или, по-другому «NACSIS-CAT Record ID», используется для книг.

Примеры NCID

 NCID BA04004867 для издания 1951 года «Little, Brown» «The Catcher in the Rye» (на английском языке)
 NCID BB17611495 для издания 2010 года «Penguin» «The Catcher in the Rye»
 NCID BA36680090 для издания 1952 года «Kiken na nenrei» (), NCID BN01880084 для издания 1964 года «Rai-mugi de tsukamaete» () и NCID BA61718322 для издания 2003 года «Kyatchā in za rai» (), все три является японским переводом «The Catcher in the Rye»
 NCID BB13715590 для издания 1997 года «Mai tian li de shou wang zhe» (麦田里的守望者), китайского перевода «The Catcher in the Rye».

Примечания

Ссылки 
 CiNii
 CiNii на английском языке

Библиографические справочники и базы данных
Базы данных Японии
Японоведение
Нормативный контроль